Denumirea de Olt este atribuită:

 Unui râu:
 Râul Olt 
 Unor foste sau actuale unități administrative:
 Județul Olt este un județ în România, înființat în 1968
 Județul Olt (interbelic) este un fost județ în România, desființat în 1950
 Ținutul Olt, o regiune admistrativă înființată în 1938 în sudul României.

Vezi și 
 Olteni (dezambiguizare)
 Olteanca (dezambiguizare)
 Olteț
 Oltețu
 Oltenița
 Olteniței
 Oltețani

Toponime românești